Il Sunset Moulding YCRC Challenger 2009 è stato un torneo professionistico di tennis maschile giocato sul cemento, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour 2009. Si è giocato a Yuba City negli USA dal 1º giugno al 7 giugno 2009.

Partecipanti

Teste di serie

 Ranking al 25 maggio 2009.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Nicholas John Andrews
  Ryan Harrison
  Cecil Mamiit
  Jesse Witten

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Adam Feeney
  Alex Kuznetsov
  Tim Smyczek
  Fritz Wolmarans

Campioni

Singolare 

 Ryler DeHeart ha battuto in finale  Carsten Ball, 6–2, 3–6, 7–5

Doppio 

 Carsten Ball /  Travis Rettenmaier hanno battuto in finale  Adam Feeney /  Nathan Healey, 6–3, 6–4

Collegamenti esterni